Franz von Hohenems ist der Name folgender Personen:
* Franz Karl Anton von Hohenems (1650–1703), Graf aus dem Adelsgeschlecht der Herren von Ems
 Franz Rudolph von Hohenems (1686–1756), kaiserlich-österreichischer Feldmarschall und General